Als Altarstein(e) werden folgende Objekte bezeichnet:

 Altarstein (Liturgie), tragbare Reliquiare für reisende Priester 
 Altarstein Latrop, ein Gedenkstein an einer alten heidnischen Opferstätte bei Schmallenberg
 Altarstein (Sächsische Schweiz), ein Gedenkstein in der Hinteren Sächsischen Schweiz
 Altarstein (Teutoburger Wald), ein Berg bei Detmold
 Altarsteine bei Dransfeld Landkreis Göttingen
 ein Felsen im Rhein bei Bacharach, siehe Ara Bacchi